Hockey is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore. De wedstrijden werden gespeeld van 16 tot en met 25 augustus in het Sengkang Hockeystadion. Er werd gespeeld met zes landen, die allen in één poule zaten. De nummers één en twee streden uiteindelijk om het goud, de nummers drie en vier voor het brons. Ook voor de nummers vijf en zes was er nog een strijd om de eer.

Toernooi

Groepsfase

Eindfase

Plaatsen vijf en zes

Kleine finale

Finale 

Olympische Jeugdzomerspelen 2010
Hockey in 2010